Ellis County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Ellis County, Kansas 
 Ellis County, Oklahoma 
 Ellis County, Texas